

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Bad Radkersburg

Słowenia 
 Gornija Radgona – gmina